Isaác Brizuela (né en 1990), footballeur mexicain.
 Nicolás Brizuela (1949-2020), guitariste et arrangeur argentin.
 Gabriel Brizuela (né en 1979), coureur cycliste argentin.
 Eduardo Brizuela del Moral (1944-2021), gouverneur de la province de Catamarca.
 Hugo Brizuela (né en 1969), footballeur paraguayen.